„Buletin” se poate referi la:

 Buletin de analiză
 Buletin de analize medicale
 Buletin de avertizare
 Buletin de identitate
 Buletin de informare
 Buletin de încercare
 Buletin de știri
 Buletin de vot
 Buletin bibliografic
 Buletin bibliologic
 Buletin documentar
 Buletin meteorologic
 Buletin meteorutier
 Buletin oficial

Vezi și

Legături externe